Azuma kan som auktorsförkortning betyda:

 Yoichi Azuma
 Masao Azuma
 Seizi Azuma

Robotskapade auktorsförkortningar